Ich weiß, dass mein Erlöser lebt bzw. Ich weiß, daß mein Erlöser lebet, ein Satz aus , bezeichnet:

Musikalische Werke:
 die Motette Ich weiß, dass mein Erlöser lebt von Heinrich Schütz in der Sammlung Geistliche Chormusik (SWV 393)
 die Choralmotette für fünfstimmigen Chor Ich weiß, dass mein Erlöser lebt von Johann Michael Bach
 mehrere Kantaten unter dem Titel Ich weiß, dass mein Erlöser lebt von Georg Philipp Telemann (Thematisches Verzeichnis der Vokalwerke von Georg Philipp Telemann, Bd. 1, Nr. 873 bis 879)
 die Sopranarie I know that my Redeemer liveth, die den III. Teil von Händels Messiah eröffnet

Sonstiges:
 Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, eine Schriftenreihe im J. Pfeiffer Verlag, München